Adam Łoziński (1953–), nauczyciel, polityk, samorządowiec
 Bronisław Łoziński (1848–1911), prawnik, historyk prawa
 Bronisław Feliks Łoziński (1895–), major piechoty Wojska Polskiego
 Jan Łoziński (1908–1967), oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej
 Jerzy Łoziński (1925–1996), historyk sztuki
 Jerzy Łoziński (1947–), tłumacz
 Józef Łoziński (1807–1889), ksiądz greckokatolicki
 Józef Łoziński (1945–), prozaik
 Krzysztof Łoziński (1948–), pisarz, publicysta, alpinista, mistrz i instruktor wschodnich sztuk walki, działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL.
 Marcel Łoziński (1940–), reżyser, dokumentalista
 Marian Łoziński (1913–1988), oficer Wojska Polskiego
 Mikołaj Łoziński (1980–), pisarz, fotografik
 Paweł Łoziński (1965–), reżyser, dokumentalista
 Romuald Łoziński (1940–2005), filozof
 Walery Łoziński (1837–1861), pisarz, publicysta
 Walery Władysław Łoziński (1880–1944), geolog, geograf
 Władysław Łoziński (1843–1913), powieściopisarz, historyk
 Włodzimierz Łoziński (1911–), aktor teatralny i filmowy
 Włodzimierz Łoziński (1932–), dziennikarz
 Zygmunt Łoziński (1870–1932), biskup rzymskokatolicki

 Zobacz też
 Danuta Łozińska (1921–2014), lekarz neonatolog
 Eugenia Łozińska (1909–1985), działaczka komunistyczna
 Sławomira Łozińska (1953–), aktorka teatralna i filmowa
 Zuzanna Łozińska (1896–1982), aktorka, reżyser filmowy